Piccin ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Piccin (1901–1932), italienischer Radrennfahrer
 Edward Piccin (* 1971), Schweizer Schauspieler, Sprecher und Sänger